Miejscowości w USA:
 Ortonville – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Oakland
 Ortonville – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Big Stone
Gminy w USA:
 Ortonville (ang. Ortonville Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Big Stone